Эффе́кт Ко́ндо — эффект увеличения электрического сопротивления слаболегированных магнитными примесями немагнитных металлических сплавов при температурах, близких к абсолютному нулю. Назван в честь японского физика , давшего явлению теоретическое обоснование. Соответствующую температурную и энергетическую шкалу называют температурой Кондо.

История открытия 

В 1930-х годах Мейснер и Войт наблюдали аномальное увеличение сопротивления чистых золотых образцов при температурах меньше 10 К. В действительности оказалось, что при их изготовлении они были загрязнены небольшим количеством примесей железа. В 1964 году Дзюн Кондо показал, что причиной наблюдаемого явления могут быть взаимодействия между спинами электронов проводимости и спинами примесей.

Теория 
Эффект наблюдается в металлических сплавах, где концентрация спинов может составлять до нескольких ppm. Это приводит к тому, что собственная энергия спина во взаимодействии является доминирующим фактором. При понижении температуры до единиц кельвинов магнитные взаимодействия между спинами примесей и электронами проводимости начинают влиять на характер рассеяния последних. Подобные взаимодействия локализированных спинов обычно описывают РККИ-обменным взаимодействием. Температура, при которой наблюдается минимум сопротивления, называется температурой Кондо, и она определяется выражением
 
где  — ширина энергетической зоны,  — константа Больцмана,  — обменный интеграл. Зависимость сопротивления от температуры T при этом определяется выражением
 
где  — немагнитный вклад в сопротивление,  — концентрация примесей,  — спин примесей,  — сосредоточенный параметр.

Пространственные размеры экранирующих облаков электронов с когерентными спинами составляют несколько мкм.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
 Овчинников Ю. Н., Дюгаев А. М. "Современное состояние проблемы Кондо" // УФН, v. 171, pp. 565–570 (2001)

Физика твёрдого тела
Магнетизм
Физика низких температур
Квантовая физика
Мезоскопическая физика